Ligusticum peloponesiacum är en flockblommig växtart som beskrevs av Giovanni Antonio Scopoli. Ligusticum peloponesiacum ingår i släktet strandlokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Strandlokor
peloponesiacum